Арха́нгел:

 Архангел — в христианских представлениях старший ангел.
 Архангел — персонаж комиксов вселенной Marvel Comics.
 «Архангел» — канадский фильм 1990 года.
 «Архангел» — британский фильм 2005 года.